

Architettura 
 Palazzo Negrone – edificio storico di Genova
 Villa Negrone Moro – architettura storica di Genova

Famiglie 
 Negrone – antica e nobile famiglia di Genova

Geografia 
 Negrone – torrente delle province di Cuneo e Imperia, ramo sorgentizio del Tanaro
 Negrone – frazione di Scanzorosciate in provincia di Bergamo, Lombardia

Persone 
 Battista Negrone – doge della Repubblica di Genova
 Bendinelli Negrone – doge della Repubblica di Genova e re di Corsica, Cipro e Gerusalemme
 Carina Massone Negrone – aviatrice italiana
 Domenico Negrone – doge della Repubblica di Genova e re di Corsica
 Giovanni Battista Negrone – doge della Repubblica di Genova